Любимово — название населённых пунктов в России:
 Любимово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Любимово — село в Далматовском районе Курганской области.
 Любимово — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Любимово — деревня в Тарском районе Омской области.
 Любимово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Любимово — отдельный дом (нп) в Кунгурском районе Пермского края.
 Любимово — село в Советском районе Саратовской области.
 Любимово — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.

См. также 

 Отдельный Дом Любимово